Wycherley ist der Familienname folgender Personen:

Richard Ernest Wycherley (1909–1986), britischer Archäologe
William Wycherley (1640–1716), englischer Dramatiker